Přebor Ústeckého kraje 2014/2015 byl jedenáctým ročníkem páté nejvyšší fotbalové soutěže v České republice. Byl řízen Ústeckým krajským fotbalovým svazem. Soutěž začala 23. srpna 2014 a poslední duely skončily 21. června 2015. Z Divize B do tohoto ročníky sestoupil celek SK Štětí, z I. A tříd Ústeckého kraje pak postoupily celky FC Spořice, FK Rumburk a SK Hrobce.

Systém 
Jako každou sezónu se soutěž hrála od léta do jara se zimní přestávkou. Účastnilo se 16 týmů z Ústeckého kraje, každý s každým hrál jednou na domácím hřišti a jednou na hřišti soupeře. Celkem se tedy odehrálo 30 kol.

Vítěz a další dva v pořadí podle tabulky postoupili do Divize B. Poslední čtyři týmy sestoupily do I. A třídy. Do Přeboru Ústeckého kraje vždy postupují vítězové I. A tříd. Pokud do přeboru nesestoupí tým z divize, tak je postupující tým z přeboru automaticky nahrazen druhým týmem z nižší soutěže, který má vyšší počet bodů (tak jako před touto sezónou dostal přednost celek SK Hrobce před SK Ervěnice - JIRKOV).

Tabulka

Pořadí po jednotlivých kolech 
Při shodném počtu bodů a skóre mohou být kluby umístěny na stejném místě v průběhu soutěže (zejména zpočátku), v závěru platí v případě rovnosti bodů a skóre dodatečná kritéria, která rozhodují o konečném pořadí.

Střelci

Průměrná návštěvnost

Reference 

2014
Fotbal v Česku v roce 2014
Fotbal v Česku v roce 2015